Feyzi Ahsen Böre (né le  à Tsarskoïe Selo en Russie) est un joueur de hockey sur glace turc.

Carrière en club 
En 1934, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1934-35 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1935-36 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1936-37 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1937-38 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1940-41 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1942-43 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1943-44 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1944-45 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1917
Naissance dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg
Naissance à Tsarskoïe Selo
Joueur turc de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Décès en 1975